Gheorghe Dumitru se poate referi la:

 Gheorghe Dumitru, handbalist;
 Gheorghe Dumitru, jucător de rugby.